Сезон 2022 G-Drive Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ, G-Drive РСКГ) — девятый сезон чемпионата и Кубка России, проводимый под названием РСКГ и 30-й сезон розыгрыша чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам в общем.

Информация о сезоне 

Перед стартом сезона был продлён договор между Российской автомобильной федерацией и компанией SMP Racing, которая сохранила статус промоутера серии до 2025 года включительно. При этом 29 июня, то есть уже после первого этапа, организаторы заявили о смене титульного спонсора - теперь вместо СМП РСКГ серия официально называется G-Drive РСКГ. Одновременно с этим была объявлена смена единого поставщика топлива от «Роснефти» к «Газпромнефти», которая и будет предоставлять участникам серии бензин под брендом G-Drive.

Зимой организатором серии было анонсировано расширение числа зачётных категорий, а также связанное с этим увеличение числа этапов до рекордных восьми, причём три этапа из восьми должны были «растянуться» на две недели. Так, был запланирован дебют монокубка SMP BR03 на представленных в 2020 году спортпрототипах BR Engineering BR03. Также было объявлено о проведении в рамках СМП РСКГ ретро-гонок в зачёте SMP Historic Cup и соревнований в формате тайм-аттак (представляют собой соревнования на лучшее время прохождения круга без гонки с общим стартом) SMP Time-Attack Unlim. Именно из-за прогнозируемого большого количества участников было принято решение этапы на трассах Смоленское кольцо, Нижегородское кольцо и Казань-Ринг провести в две недели. Также было объявлено что соревнованиям в классе «S1600-юниор» вернётся статус Первенства России, которого он был лишён в 2021 году из-за малого числа участников. Однако, в результате осложнившейся в начале 2022 года геополитической ситуации в связи с событиями на Украине и последовавшими санкциями, в том числе по причине усложнения поставок иностранных комплектующих и ухудшения общей экономической ситуации в регионе, организаторы соревнований пересмотрели первоначальные планы по проведению соревнований. Весной промоутером было объявлено о сокращении числа этапов до четырёх и о переносе старта сезона на более поздний срок, после чего последовало сообщение от Российской автомобильной федерации о том, что данные изменения календаря не являются официальными и будут обсуждаться позже. Согласно второму проекту календаря, опубликованному 23 марта, старт сезона был запланирован на 8-10 июля в Нижнем Новгороде, второй этап должен был пройти с 19 по 21 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway, третий - с 9 по 11 сентября на трассе Игора Драйв и финал сезона был запланирован на 6-8 октября в Грозном. Сокращать количество зачётных категорий не планировалось. Впоследствии, планы на проведение чемпионата были вновь пересмотрены и 15 апреля был опубликован третий вариант календаря 2022 года, согласно которому сезон должен состоять из пяти этапов, первый из которых запланирован на 10-12 июня на Смоленском кольце, то есть старт сезона состоялся позже, чем согласно первому проекту календаря, но раньше, чем по второму проекту. Также было принято решение отказаться от проведения монокубка SMP BR03 в 2022 году. Все этапы проводятся в трёхдневном формате, от длинных двухнедельных этапов пришлось отказаться. Планировалось что участники класса «S1600-юниор» не примут участие в финальном этапе, GT4 - в первом этапе, «Спортпрототип CN» и SMP Historic Cup - во втором и пятом, а заезды в категории SMP Time-Attack Unlim - в первом и последнем. Но 23 мая было принято решение отказаться от проведения соревнований в молодёжном зачёте «S1600-юниор» по причине малого числа заявок. Наконец, 15 июня, то есть уже после старта сезона, были внесены финальные изменения в календарь - объявлено о добавлении этапа на «Казань Ринге», правда, только для трёх категорий - «Туринга», «Супер-продакшна» и S1600. Позже было решено в рамках третьего этапа провести ещё и заезды в классе «Спортпрототип CN».. В этих классах сезон по итогу получился шестиэтапным, однако результаты двух худших гонок при определении результатов сезона не учитывались.

В формат проведения соревнований и подведения итогов были внесены изменения. Был отменён старт с хода во всех классах, кроме GT4 и «Спортпрототип CN». Ранее в одной из гонок спортсмены стартовали с места, в другой - с хода, данная мера преподносилась как один из способов уравнивания шансов заднеприводных и переднеприводных автомобилей при старте (так как из-за перераспраделения веса при интенсивном разгоне заднеприводные автомобили имеют преимущество за счёт более высокого сцепления ведущих колёс с трассой). При этом в «Туринге» и «Национальном (S1600)» заднеприводные автомобили в последний раз стартовали в 2015 году, в «Супер-продакшне» остались заднеприводные Subaru BRZ, а в остальных зачётах все автомобили имеют одинаковый тип привода. В GT4 и «Спортпротоипах» был оставлен старт с хода во всех гонках этапа. 

Также были переставлены местами длинная и короткая гонки и изменился порядок расстановки спортсменов на старте второй гонки. Первая гонка теперь проходит в субботу на более длинную дистанцию (гонщики стартуют в порядке согласно результатам квалификации), затем в воскресенье следует более короткая гонка с реверсивным стартом, когда первая десятка спортсменов по итогам пятничной квалификации переворачивается. До этого на протяжении нескольких сезонов количество гонщиков попадающих под реверс определялось жеребьёвкой, проводимой на подиуме первой гонки. Кроме того, с 2022 года за первую длинную гонку давалось увеличенное количество очков гонщикам, финишировавшим выше восьмого места, а очки по итогам квалификации получал не только обладатель поул-позиции, а пятёрка лучших.

Итоги сезона 
Владимир Горлач ещё 9 сентября обеспечил победу в первом сезоне Кубка СМП РСКГ в зачёте SMP Time Attack Unlim, став тем самым первым иностранным гонщиком, возглавившим итоговую таблицу категории Российской серии кольцевых гонок.

Подкатегория «Москвич-2000» нового зачёта SMP Historic Cup собрала участников только на московском этапе, поэтому здесь победитель Кубка СМП РСКГ определился всего в двух заездах, и им стал москвич Владислав Шевель, который впервые в истории РСКГ вывел на трассу автомобиль с кузовом «пикап» — Иж-27151. В самой быстрой подкатегории Кубка SMP Historic Cup — А5 — лучшим гонщиком по итогам сезона стал Владимир Черевань, который из шести гонок одержал победу в четырёх, а в двух оставшихся сошёл. В подкатегории А1 Андрей Козлов завоевал по итогам сезона Кубок СМП РСКГ, при этом одержав победу во всех шести гонках. Андрей Козлов не добрал 11 очков до максимально возможного результата в 200 баллов: 10 очков он недополучил по итогам квалификации этапа на Moscow Raceway (не показав ни одного быстрого круга занял последнее шестое место), 1 очко недополучил за быстрый круг в первой гонке на Игоре Драйв (лучший круг Игоря Шунайлова был быстрее круга Андрея Козлова на 0,044 секунды).

Артём Викторов выступая на автомобиле Shortcut 527 стал обладателем Кубка РАФ в классе «Спортпрототип CN», где в одном зачёте выступали спортсмены на четырёх разных типах автомобилей, а начисление в очков производилось по сложной системе где учитывалось место среди соперников на идентичных автомобилях и количество таких соперников. Именно поэтому Викторов одержал победу по итогам сезона ни разу не финишировав выше шестого места, при том что победитель половины заездов сезона Артём Кабаков по итогам года стал лишь пятнадцатым. На третий год розыгрыша Кубка РАФ в классе GT4 Антон Немкин прервал победную серию Дениса Ременяко, однако, ни Ременяко, ни лидировавший в личном зачёте перед грозненским этапом Вадим Мещеряков, не принимали участие в гонках финального этапа. Александр Вартанян стал вторым гонщиком в истории РСКГ, выигравшим три гонки за один этап (на финале сезона, в Грозном), и первым кто сделал это выступая только в одной категории (до этого Дмитрий Брагин трижды выигрывал по три гонки за этап в 2015-2016 годах, но он при этом участвовал сразу в двух зачётах).

Рустам Фатхутдинов за этап до окончания сезона заработал достаточно очков для завоевания Кубка России в классе S1600. Дмитрий Брагин стал чемпионом России в классе «Туринг», для него это стал пятый титул в данном зачёте, седьмой титул чемпиона России по кольцевым автомобильным гонкам, четырнадцатый титул чемпиона России в различных дисциплинах автомобильного спорта, восьмая победа по итогам сезона в личном зачёте в соревнованиях РСКГ. Самвел Искоянц стал обладателем Кубка России в категории «Супер-продакшн», причём по итогам всех гонок сезона Самвел набрал на 6 очков меньше чем Иван Чубаров, но при подведении итогов сезона в данной категории результаты двух худших гонок не учитывались и из-за этого правила Самвел оказался выше в итоговом протоколе.  стал чемпионом России в классе «Туринг-Лайт», где первые три строчки личного зачёта заняли гонщики, выступавшие на автомобилях с турбонаддувом двигателя. До этого сезона автомобили с турбонаддувом в класс «Туринг-Лайт» не допускались.

Календарь

Команды и пилоты

Туринг

Супер-Продакшн

Туринг-Лайт

S1600

GT4

Спортпрототип CN

SMP Historic Cup

SMP Time-Attack Unlim

Победители гонок

Спортпрототип CN

SMP Historic Cup

Итоги сезона

Личный зачёт 
Результаты двух худших гонок не учитывались при подведении итогов в личном зачёте в классах «Туринг», «Супер-продакшн» и S1600.

Командный зачёт 
На каждый этап команда заявляет не более двух гонщиков, очки которых идут в командный зачёт. В таблице ниже приведены результаты командного первенства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии
 Информационный портал РСКГ
 Официальный YouTube-канал РСКГ

2022 год в автоспорте
Сезоны РСКГ
Спорт в России в 2022 году
Спортивные соревнования в Грозном
Спортивные соревнования в Смоленской области
Спортивные соревнования в Нижегородской области
Спортивные соревнования в Московской области
2022 год в Московской области
2022 год в Чечне
Соревнования по автоспорту в Чечне